Szomdev Devvarman
Ez a szócikk tartalmazza a 2011-es wimbledoni teniszbajnokság férfi páros mérkőzéseit.

A címvédő Jürgen Melzer és Philipp Petzschner párosa volt, ezúttal viszont a negyeddöntőben kikaptak az első kiemelt Bryan-fivérektől. Bob és Mike Bryan végül a tornát is megnyerték, mivel a döntőben 6–3, 6–4, 7–6(2)-ra legyőzték Robert Lindstedtet és Horia Tecăut.

Kiemeltek
 

 Bob Bryan /  Mike Bryan (Győztes) 
 Makszim Mirni /  Daniel Nestor (Második kör)
 Mahes Bhúpati /  Lijendar Pedzs (Második kör)
 Róhan Bópanna /  Iszámul-Hak Kuraisi (Első kör)
 Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (Negyeddöntő)
 Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (Elődöntő)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (Első kör)
 Robert Lindstedt /  Horia Tecău (Döntő)

 Eric Butorac /  Jean-Julien Rojer (Második kör)
 Mark Knowles /  Łukasz Kubot (Első kör)
 Wesley Moodie /  Dick Norman (Harmadik kör)
 Juan Ignacio Chela /  Eduardo Schwank (Harmadik kör)
 Marcelo Melo /  Bruno Soares (Második kör)
 Marcel Granollers /  Tommy Robredo (Harmadik kör)
 Marc López /  David Marrero (Második kör)
 Daniele Bracciali /  František Čermák (Második kör)

Főtábla

Rövidítések
 Q = kvalifikációból felkerült
 WC = szabadkártyás
 R = feladták
 w/o = az ellenfél visszalépett
 LL = szerencsés vesztes

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Alsó ág

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Jegyzetek

Források
Főtábla eredményei

Kapcsolódó szócikkek

F2